Разов — фамилия; имеет женскую форму Разова.
 Разов, Анте (род. 1974) — американский футболист хорватского происхождения, нападающий.
 Разов, Сергей Сергеевич (род. 1953) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Итальянской Республике и Республике Сан-Марино по совместительству.